Bakotić je lahko: 

 Bakotić, priimek 
 Bakotić, Bosna in Hercegovina, naselje v Bosni